Superligaen 2006-07 var den 17. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra den 19. juli 2006 til den 27. maj 2007. Der blev diskuteret, hvorvidt de sidste kampe skulle udskydes til midten af juni, hvis Danmarks U/21-fodboldlandshold ikke kvalificerede sig til EM 2007. I stedet blev sidste spillerunde fremrykket fra mandag til søndag i pinsen.

De danske mestre fik en plads i kvalifikationen til UEFA Champions League, andenpladsen kom i kvalifikation til UEFA-Cuppen og tredjepladsen kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup. Nr. 11 og 12 rykkede ned i 1. division.

Deltagere

Stillingen

Kampene 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Topscorere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 SAS Ligaen 2006-07  hos DBU
 Slutstillingerne 2006/07 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen

2006-07
Fodboldsæson 2006-07